AJJ peut faire référence à :
  ;
 Aubagne au Jour le Jour, le journal municipal de la ville d'Aubagne. Il est publié tous les mois à 24500 exemplaires. Depuis le , la têtière en couverture du journal est composée du sigle en tant que tel (L'AJJ).